Mielgo ist der Familienname folgender Personen: 

 Alberto Mielgo (* 1979), spanischer Filmregisseur und Animator.
 Pablo Mielgo (* 1976), spanischer Dirigent.